Tintomara kan syfta på:

 Tintomara – huvudperson i Carl Jonas Love Almqvists kanske främsta verk Drottningens juvelsmycke
 Tintomara (film) – en svensk/dansk dramafilm från 1970
 Tintomara (musikgrupp) – en svensk jazzgrupp från Stockholm
 Tintomara (opera) – en opera av Lars Johan Werle